

Anno 
 462 o 462 a.C.

Codici 
 462 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Mount Belleview Observatory, nel Maryland

Matematica 
 462 – numero